D9 може значити:

 D9 або Digital-S — відеоформат.
 HMS Trumpeter (D09) — ескортний авіаносець.
 HMS Imperial (D09) — ескадрений міноносець.